Кубок ісландської ліги 2016 — 21-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди були розділені на чотири групи по 6 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вшосте здобув КР.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 12 лютого до 3 квітня 2016 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 квітня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2016
2016 у футболі